Села:
 Воєводівка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Воєводівка — Луганська область, Сєвєродонецький район